Gadsden ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Gadsden (1724–1805), englisch-amerikanischer Händler, Offizier und Politiker der Province of South Carolina
 James Gadsden (1788–1858), US-amerikanischer Politiker 
 Thomas Gadsden (1757–1791), englisch-amerikanischer Offizier und Politiker der Province of South Carolina

Gadsden ist der Name folgender Orte in den USA:
 Gadsden (Alabama)
 Gadsden (Arizona)
 Gadsden (South Carolina)
 Gadsden (Indiana)
 Gadsden (Tennessee)
 Gadsden County (Florida)

Siehe auch:
 Gadsden-Kauf
 Gadsen-Flagge
 Gadsden Peaks, Gebirgskette im Viktorialand, Antarktika